Jafri kan som auktorsförkortning betyda:

 Saiyad Masudal Hasan Jafri
 Saiyad Masudal Saiyid Masudul Hasan Jafri

Robotskapade auktorsförkortningar